Sticker puede hacer referencia a: 

 Una pegatina o sticker, texto o imágenes con una capa de adhesivo en su parte posterior y se pueden adherir a la mayoría de las superifcies.
 Sticker art, forma de arte callejero de pegar stickers.
 Sticker (mensajería), ilustraciones de emociones o acciones usadas frecuentemente en mensajería instantánea. 
 Sticker (Cornualles), localidad de Inglaterra.